Das zehnte Event der Players Tour Championship 2011/12 war ein Snooker-Turnier, das vom 27. bis 30. November 2011 in der World Snooker Academy im English Institute of Sport in Sheffield ausgetragen wurde. Es war das vierte Turnier in Sheffield und das sechste englische Turnier dieser PTC-Serie.

169 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven.

Vorrunde 
Für die 32 freien Plätze im Hauptturnier hatten sich 73 Spieler beworben. In zwei Runden, die alle am 27. November 2011 ausgetragen wurden, wurden die Hauptrundenteilnehmer ermittelt.

18 Spieler mussten in eine erste Qualifikationsrunde, die Sieger spielten dann mit den übrigen 55 Bewerbern die Hauptrundenplätze aus.

Runde 1

Runde 2

Endrunde 
Am Freitag, den 28. November begann das Hauptturnier mit 128 Teilnehmern. Die 64 Spieler der oberen Hälfte der Setzliste spielten am ersten Tag die ersten drei Hauptrunden, tags darauf war die untere Hälfte an den Tischen. Die Partien ab dem Achtelfinale fanden am abschließenden Sonntag statt.

Runde 3 bis Achtelfinale

Gruppe 1 von 8

Gruppe 2 von 8

Gruppe 3 von 8

Gruppe 4 von 8

Gruppe 5 von 8

Gruppe 6 von 8

Gruppe 7 von 8

Gruppe 8 von 8

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise

Weblinks 
  (worldsnooker.com; PDF; 763 kB)
 Ergebnisse (bei snooker.org)

10
Billardturnier in Sheffield